BirdLife International, organització no governamental internacional per a la protecció dels ocells i de la biodiversitat
 Banda lateral independent, mode de modulació per a ràdio
 Inhibidor de beta-lactamasa (del seu nom en anglès Beta-Lactamase Inhibitor), medicament que inhibeix la beta-lactamasa
 BLI també és el codi de la UCI del Bliz-Merida, equip ciclista de Suècia